Райхельсхайм (Веттерау) — город в Германии, в земле Гессен.
 Райхельсхайм (Оденвальд) — коммуна в Германии, в земле Гессен.